Золотой мяч Чехии () — ежегодная награда, присуждаемая лучшему футболисту Чехии по итогам года. Победитель определяется в результате голосования членов Клуба спортивных журналистов (КСЖ) из числа игроков страны, выступающих как в национальном чемпионате, так и за рубежом. Помимо этого, существуют и другие номинации, такие как: Открытие года и Тренер года, названная в честь известного чехословацкого тренера Рудольфа Вытлачила. Первым обладателем награды стал защитник «Шальке 04» Иржи Немец. Текущий обладатель награды — полузащитник клуба «Вест Хэм Юнайтед» Томаш Соучек. Рекордсменом по выигранным титулам «Золотой мяч» также является Петр Чех, который получал эту награду двенадцать раз.

Победители

Золотой мяч

Тренер года

Открытие года

См. также 
 Футболист года в Чехословакии
 Футболист года в Чехии

Ссылки 
 Золотой мяч Чехии  на сайте eurofotbal.cz 

Футбол в Чехии
Футбольные награды